Raul Graciani (Andrade Costa, 31 de dezembro de 1918 - 2000) foi um pracinha brasileiro.

Filho de Manoel Machado Avelino e Leonidea Graciani, serviu ao Exército Brasileiro, no oitavo Grupamento de Artilharia de Costa, convocado para a segunda guerra mundial e partiu para a Itália no segundo Escalão em 1944 e retornou em 1945.

Ligações externas
anvfeb - Página dedicada - ANVFEB – Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira

Militares do Rio de Janeiro
Pracinhas
Mortos em 2000